Der Name Mondsee bezeichnet

den Mondsee (See) im österreichischen Salzkammergut
 die Marktgemeinde Mondsee am Ufer des Mondsees
 das Kloster Mondsee, ebendort, Entstehungsort der Mondseer Fragmente
Mondsee (Sachsen-Anhalt), See in Sachsen-Anhalt
Mondsee (Speyer), Baggersee im Binsfeld (Speyer) in Rheinland-Pfalz
 einen künstlich angelegten See in der Parkwohnanlage Zollhaus in Nürnberg, Mittelfranken, Bayern

Siehe auch: 
Sonne-Mond-See (Taiwan)